Een verkeersweg:
N606 (België)
N606 (Frankrijk)
N606 (Nederland), zie Provinciale weg 606